Sumin peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sumin, un village du powiat de Brodnica
 Sumin, un village du powiat de Lipno

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Sumin, un village

 dans la voïvodie de Lublin
 Sumin, un village du powiat de Tomaszów Lubelski
 Sumin, un village du powiat de Włodawa

 dans la voïvodie de Poméranie
 Sumin, un village

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sumin, un village

Patronyme
 Avenir Sumin (1858–1933), fabricant de bijoux russe
 Aleksandr Sumin (1995- ), joueur de football russe

 Pyotr Sumin (1946–2011), gouverneur russe de l'Oblast de Tcheliabinsk

Homonymie de toponyme